Суховка — название нескольких населённых пунктов:
 Суховка — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Суховка — посёлок в Целинском районе Ростовской области
 Суховка — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.
 Суховка — деревня в Чучковском районе Рязанской области.

Другое 
 Суховка — река в России, протекает в Окуловском районе Новгородской области и Бологовском районе Тверской области
 Суховка — частная самолётная посадочная площадка возле деревни Суховка Судогодского района Владимирской области.